Muscolo flessore breve del mignolo della mano
 Muscolo flessore breve del mignolo del piede